Osoby:
 Lacey Mosley – amerykańska wokalistka
Miejscowości w USA:
 Lacey (Waszyngton) – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Thurston
Gminy w USA:
 Lacey (ang. Lacey Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Thomas
 Lacey (ang. Lacey Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Ocean